Jónatas, filho do Rei Saul e amigo de Davi
 Jônatas Macabeu
 Jônatas (filho de Joiada), um levita.
 Jônatas (filho de Jada), um descendente do pai de Calebe.
 Jônatas (filho de Abiatar), da família sacerdotal.
 Jônatas (filho de Sage), um hararita e comandante do exército de Davi.
 Jônatas (filho de Siméia) e sobrinho de Davi, matou um gigante filisteu.
 Jônatas (filho de Asael), opôs-se às medidas de Esdras, que tentava separar os casais entre israelitas e mulheres estrangeiras.
 Jônatas, mencionado como pai de Ebede, líder dos cinquenta homens da família de Adim que voltaram do exílio babilônico.
 Jônatas (filho de Careá), um dos líderes dos judeus que ficaram em Judá após o exílio babilônico, e que, junto com outros, foi ouvir Gedalias, filho de Aicão, o governador subordinado ao rei da Babilônia.

Desambiguação